Krampusz, a Mikulás állandó kísérője
 Krampusz szatirikus képregénymagazin (1990)
 Krampus mozifilm (2015)